George Macartney (1. hrabia Macartney)
 George Hume Macartney
 George Macartney (konsul)
 George McCartney

Zobacz też